Viehmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Viehmeier, deutscher Architekt
 Isabel Viehmeier, deutsche Bogenschützin
Siehe auch:
 Viehmeyer